Алан Майкл Форни (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в первой половине 1980-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, победитель и призёр многих регат национального значения.

Биография 
Алан Форни родился 28 июня 1960 года в городе Бофорт, штат Южная Каролина.

Занимался академической греблей во время учёбы в Вашингтонском университете, состоял в местной гребной команде, неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах. Позже получил степень магистра делового администрирования в Тихоокеанском университете Сиэтла.

Дебютировал в гребле на взрослом международном уровне в сезоне 1982 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и выступил на чемпионате мира в Люцерне, где в зачёте распашных рулевых восьмёрок финишировал четвёртым.

В 1983 году в восьмёрках стартовал на мировом первенстве в Дуйсбурге — на сей раз сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположился в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе — в программе безрульных четвёрок пришёл к финишу вторым, пропустив вперёд только экипаж из Новой Зеландии, и тем самым завоевал серебряную олимпийскую медаль.

После завершения спортивной карьеры работал в банковской сфере, занимался благотворительной и общественной деятельностью.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Алан Форни — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года